Babes in Toyland (band), een Amerikaanse punkrockband
 Babes in Toyland (operette), een operette uit 1903 van Victor Herbert
 Babes in Toyland (film uit 1934), een muzikale komedie gebaseerd op de operette van Victor Herbert
 Babes in Toyland (film uit 1961), een Disney-musical gebaseerd op de operette van Victor Herbert
 Babes in Toyland (soundtrack), het soundtrackalbum van de film uit 1961
 Babes in Toyland (film uit 1986), een televisiefilm met twee nummers uit de operette van Victor Herbert
 Babes in Toyland (film uit 1997), een animatiefilm met één nummer uit de operette van Victor Herbert